El término Heavenly puede referirse a:

Música 
Heavenly, banda francesa de power metal.
Heavenly, grupo musical británico de twee pop.
Heavenly, álbum de L'Arc~en~Ciel.
Heavenly Recordings, discográfica independiente del Reino Unido.

Otros contextos 
Heavenly Mountain Resort, centro de esquí localizado en el estado de California, Estados Unidos.